Samborombón puede designar:

 San Brandán, también llamado Samborombón
 Bahía de Samborombón, entrada del mar en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina;
 río Samborombón, cauce fluvial de la Argentina; 
 Samborombón, localidad de la Argentina;
Samborondón, ciudad de la provincia de Guayas, República del Ecuador; o
Samborondón, cantón de la provincia de Guayas, República del Ecuador.